TI-Electronic - hivatalos név szerint: Tommy-Invest Elektronikai Kft., mely Magyarország elektronikai iparágának legjelentősebb gyártó és fejlesztő vállalkozása a mágneses technológiák területén. Számos magyar és nemzetkőzi cég partnere a TI-Electronic vállalat, megrendelés szerint gyárt és fejleszt elektronikai termékeket a kis és közepes sorozatgyártási kategóriában. A vállalat szlogenje és filozófiája a "Tudásra Épülő Elektronikai Gyártás” A vállalat az általa fejlesztett termékeit TI-Electronic™ márkanév alatt hozza forgalomba jellemzően az Európai Unió piacán.

Divíziók 

 Elektronikai áramkör szerelés
 Finommechanikai szerelés
 Induktív termékek gyártása és fejlesztése
 Ferrit és Nanokristály magok gyártása
 Mágnesfejek gyártása és fejlesztése
 Kábel konfekció
 Műanyag termékek gyártása

Történet 
A telephely, mely Nógrád megye Szécsény városában található, az 1950-es évek elején gépállomásként kezdte meg a tevékenységét.

1970-től az ELZETT Zár- és Lakatgyár vállalat jelentős gyáregységévé vált, míg 1986-ban a zárgyártás befejeződött.

1986-tól a gyártelepet a Budapesti Rádiótechnikai Gyár vállalata vette át, ismertebb nevén a BRG. A szovjet export megszűnéséből eredő piacvesztés miatt, a telephely bezárásra kényszerült.

Az 1980-as évek végétől egy kis cég, a BRG-Elsa Kft indította újra a telephelyen a gyártó és fejlesztő tevékenységet, bízva első és egyetlen partnerkapcsolatában, mely nem más volt, mint a Holland Philips.

A 20 fős apró magyar vállalkozás stratégiája a ‘tudáson alapuló gyártás’ volt, így a bonyolult precíziós gyártási technológiát igénylő mágnesszalagot író, olvasó és törlő mágnesfej termékgyártásba kezdett. A legyártott termékek kiváló minősége a Philips növekvő megrendelését eredményezte és egy olyan partnerkapcsolatot, mely a mai napig is meghatározó a szécsényi gyártelep életében.

1992-től a vállalat az Elektronikai és Mechanikai Termelő Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (EM) néven folytatta működését, dinamikusan fejlődve, 2000-ben már 1700 alkalmazottal és több gyárteleppel rendelkezett.

2004-től a szécsényi gyártelep Tommy-Invest Elektronikai Kft (TI-ELECTRONIC) néven folytatja sok évtizedes múltját az elektronikai gyártás területén.

Minősítések 
ISO 9001
ISO 14001

Vállalat közösségi média oldalai 
TI-Electronic Facebook
TI-Electronic Linkedin
TI-Electronic YouTube

Jegyzetek

Források 
TI-Electronic hivatalos weboldal
Innoelectro hivatalos weboldal
European Business weboldal

További információk 
TI-Electronic™ EUIPO védjegy bejegyzés
TI-Electronic katalógusok és etikai kódexek
Tommy-Invest Elektronikai Kft. magyar cégjegyzékszáma: 01-09-166444
Tommy-Invest Elektronikai Kft. magyar adószáma: 10761603-2-43
Tommy-Invest Elektronikai Kft. közösségi adószáma: HU 10761603